Plusieurs films portent le titre de Lolita :
 Lolita est un film de 1962 de Stanley Kubrick adapté du roman Lolita de Vladimir Nabokov, publié en 1955 ;
 Lolita est un film de 1997 d'Adrian Lyne adapté du roman Lolita.